Brochant steht für:
 André Brochant de Villiers (1772–1840), französischer Geologe und Mineraloge
 Brochant (Métro Paris), eine Station der Pariser Métro

Siehe auch:
 Brochantit, ein Mineral